Plaats in Indonesië
 Medayu (Watukumpul), een plaats in het onderdistrict Watukumpul, in het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
 Medayu (Suruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Medayu (Wanadadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java